Кубок Узбекистана по футболу 2016 года — футбольный турнир, в котором участвовали 34 профессиональных клуба.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1-го раунда. Финальный матч состоялся 25 августа 2016 года на стадионе «Динамо» в Самарканде между ташкентским «Локомотивом» и каршинским «Насафом». Обладателем Кубка во 2-й раз стал «Локомотив».

Первый раунд

Второй раунд

Турнирная сетка

1/8 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 
 «Коканд-1912» , «Металлург» и «Алмалык» - в 1/8 финала Кубка Узбекистана
 «Уз-Донг-Жу» выходит в 1/8 финала Кубка Узбекистана
 Даты первых игр 1/8 финала Кубка Узбекистана-2016

2016
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2016 году